Исторический залив — понятие морского права, морское пространство, углублённое внутрь сухопутной территории государства, в силу исторических, географических и оборонных причин являющееся частью территориальных вод государства вне зависимости от ширины входа в залив. В исторических заливах отсутствует право мирного прохода и полностью действует суверенитет и внутреннее законодательство государства, которому принадлежит залив. Как и другие «исторические воды», исторические заливы представляют собой исключение из международного права, определяющего границы внутренних вод.

Условия объявления залива историческим 
В литературе перечислены критерии, необходимые для признания залива историческим:
 государство должно владеть берегами залива;
 государство должно объявить о своём суверенитете и эффективно его поддерживать в течение длительного времени;
 мировое сообщество — или по крайней мере другие вовлечённые государства — должны быть осведомлены о претензии на суверенитет и терпеть его (или бездействовать, юристы расходятся в оценке смысла слова  в этом контексте).

Известные исторические заливы 
Позиции разных государств по отношению к одному и тому же заливу могут различаться. Дж. Барри приводит список бесспорных заливов по состоянию на 1973 год:
 Варангер-фьорд в начале XX века;
 Рижский залив во времена СССР;
 Тунисский залив;
 залив Габес;
 Маннарский залив;
 ;
 залив Шарк;
 Гудзонов залив;
 залив Делавэр;
 залив Санта-Моника.
Барри считает спорными:
 залив Акаба;
 залив Петра Великого;
 российские заливы в Арктике.

Примечания

Литература 
 Исторический залив // Морской энциклопедический справочник. Под ред. Н. Н. Исанина. 1987.
 Symmons, Clive R. Historic Waters and Historic Rights in the Law of the Sea: A Modern Reappraisal. Brill, 2019.
 
 Keyuan, Zou. Historic rights in international law and in China’s practice // Ocean Development & International Law 32.2 (2001): 149—168.
 
 Das Konzept der historischen Bucht // Allmendinger, Michael. Buchten im Völkerrecht. Tübinger Schriften zum internationalen und europäischen Recht (TSR), Band 83, 2006. С. 151—171.
 Ricardo Abello Galvis. Eaux et baies historiques en droit international // Revista Estudios Socio-Jurídicos, enero-junio, año/vol. 5, número 001. Universidad del Rosario. Bogotá, Colombia. pp. 35-76

Морское право